Diegoaelurus (Дијегоаелурус — „мачка из Сан Дијега”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрле потпородице Machaeroidinae унутар изумрле породице Oxyaenidae, који је у периоду средњег еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Опис 
Врста Diegoaelurus vanvalkenburghae је по свом изгледу наликовала на представнике изумрле потпородице мачака Machairodontinae, и по величини је достизала димензије риђег риса.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Diegoaelurus.

Временска распрострањенст рода Diegoaelurus унутар породице Oxyaenidae

Види још 
 Класификација сисара
 Machaeroidinae

Референце 

Oxyaenidae
Изумрли сисари Северне Америке